Der Kanton Matha ist ein französischer Wahlkreis im Département Charente-Maritime und in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er umfasst 63 Gemeinden im Arrondissement Saint-Jean-d’Angély. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 63 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Matha die 25 Gemeinden Bagnizeau, Ballans, Bazauges, Beauvais-sur-Matha, Blanzac-lès-Matha, Bresdon, Brie-sous-Matha, Courcerac, Cressé, Gibourne, Gourvillette, Haimps, La Brousse, Les Touches-de-Périgny, Louzignac, Macqueville, Massac, Matha, Mons, Neuvicq-le-Château, Prignac, Saint-Ouen-la-Thène, Siecq, Sonnac und Thors. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 289,21 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 1715.

Politik

Einzelnachweise 

Matha